El Corpus kan syfta på:

Honduras 

 El Corpus (ort), Departamento de Copán, 
 El Corpus (kommun), Choluteca, 
 Corpus (ort i Honduras), Choluteca,